Cet article liste des pays par taux d'incarcération.

Liste des pays par population carcérale 
Les données sont issues du World Prison Brief, éditée par Birkbeck, université de Londres, et datées de 2016. Elles ont énormément changés dans plusieurs pays, le Salvador étant, en date de 2023, en première position avec un population carcérale passant de 38 000 a plus de 100 000 détenus.

Notes et références

Voir aussi 
 Classement des pays par taux d'homicide volontaire
 Population carcérale en France
 Prison

Lien externe 
 Centre international d'études pénitentiaires

Population carcérale

Liste en rapport avec la prison